A 11 című argentin televíziós sorozat epizódjainak listája következik.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad

2. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái